Palazzolo ist der Name folgender italienischer Gemeinden:
 Palazzolo Acreide, Provinz Syracus, Sizilien
 Palazzolo dello Stella, Provinz Udine, Friaul-Julisch Venetien
 Palazzolo sull’Oglio, Provinz Brescia, Lombardei
 Palazzolo Vercellese, Provinz Vercelli, Piemont

Palazzolo ist der Familienname folgender Personen:
 Aloisius Palazzolo (1827–1886), italienischer Ordensgründer und Heiliger der römisch-katholischen Kirche

Siehe auch:
 Palazzuolo